Plugari ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Plugari (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Plugari (Neamț), Dorf im Kreis Neamț